Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2019 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du  au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Le tableau est très ouvert comme lors des deux tournois du Grand Chelem précédents. De nombreuses joueuses ont remporté un titre depuis le début de la saison 2019. Pour autant, la récente numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, est en bonne position pour s'imposer. Elle est la seule joueuse à avoir remporté 3 titres en 2019 dont un en Grand Chelem (Roland-Garros) et un autre sur gazon (Birmingham). Les bons résultats en Grand Chelem de la précédente numéro 1 mondiale, Naomi Osaka, font de celle-ci aussi une favorite au titre. Peuvent aussi prétendre au titre : Kiki Bertens, Petra Kvitová et Karolína Plíšková comptabilisant toutes 2 titres en 2019. La tenante du titre, Angelique Kerber, a atteint une seule finale à Indian Wells en 2019 mais reste redoutable sur gazon, comme la finaliste de l'édition précédente, Serena Williams, toujours à la recherche du record de titres en Grand Chelem (24).

Forfaits 
On note les forfaits des Russes Ekaterina Makarova, Evgeniya Rodina et Vera Zvonareva, de l'Américaine Coco Vandeweghe, de la Canadienne Bianca Andreescu et de la Slovaque Dominika Cibulková. Elles sont respectivement remplacées par Svetlana Kuznetsova, Lauren Davis, Christina McHale, Ivana Jorović, Kristýna Plíšková et Marie Bouzková.

Pendant le tournoi 
Naomi Osaka, vainqueure des dernières éditions de l'US Open et de l'Open d'Australie, et précédente numéro 1 mondiale, est éliminée au premier tour par Yulia Putintseva,  mondiale.

Au premier tour, la jeune Cori Gauff élimine à 15 ans sa compatriote de 39 ans et lauréate à 5 reprises de Wimbledon Venus Williams. Elle devient ainsi la plus jeune joueuse à remporter un match en Grand Chelem depuis Anna Kournikova en 1996. Elle se qualifie ensuite pour les huitièmes de finale, où elle est battue par Simona Halep.

La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty est éliminée en huitièmes de finale par Alison Riske.

Elina Svitolina et Barbora Strýcová atteignent pour la première fois de leur carrière les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem. La seconde devient à 33 ans la joueuse la plus âgée à se qualifier pour sa première demi-finale en Majeur.

Simona Halep se qualifie pour sa première finale à Wimbledon. Elle y affronte Serena Williams qui atteint sa  finale à Londres, devenant, à 37 ans et 9 mois, la joueuse la plus âgée à se qualifier pour la finale d'un tournoi du Grand Chelem.

En s'inclinant en finale, Serena Williams échoue pour la troisième fois consécutive à égaler le record de titres en Majeur de Margaret Smith Court, après ses finales perdues à Wimbledon et à l'US Open en 2018.

Lauréate 
Simona Halep s'impose en moins d'une heure face à Serena Williams et remporte ainsi le  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 9,2 % par rapport à l'édition 2018.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2019

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau officiel

2019
Wimbledon Simple dames
Tournoi de Wimbledon 2019